Crátero - general de Alexandre, o Grande;
 Crátero (filho de Crátero) - filho do anterior;
 Crátero (estratego dos cibirreotas) - general bizantino do .